Красный Ключ — посёлок в Кинельском районе Самарской области в составе сельского поселения Богдановка.

География 
Находится на расстоянии примерно 22 километра по прямой на северо-восток от районного центра города Кинель.

Население 
Постоянное население составляло 145 человек (русские 73 %) в 2002 году, 132 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Кинельского района